Патрон — многозначное слово:

Техника 
 Оружейный патрон — изделие, применяемое в огнестрельном оружии.
 Монтажный патрон — изделие для забивания гвоздей в твёрдые материалы выстрелом из монтажного пистолета.
 Химический патрон — упаковка, содержащая определенное количество химических веществ или структурированных наполнителей для однократного использования или разовой заправки оборудования расходными материалами. Наиболее известны регенеративные, поглотительные и фильтрующие патроны в дыхательных аппаратах, сорбирующие или фильтрующие патроны в химической промышленности, картриджи с реагентами химических анкеров.
 Подрывной патрон — разновидности детонаторов, совмещенных с первичным зарядом взрывчатого вещества, применяемые во взрывных работах для увеличения надежности подрыва составных зарядов и зарядов с низкочувствительным взрывчатым веществом.
 Зажимной патрон — оснастка станков или ручного инструмента, предназначенная для удержания расходного или сменного элемента инструмента, а также обрабатываемой заготовки.
 Ламповый патрон — элемент осветительного устройства, предназначенный для подключения сменных источников света к источнику энергии.

Социальные взаимоотношения 
 Патрон — человек в Древнем Риме (от  — «защитник, покровитель») — лицо, бравшее под своё покровительство малоимущих или, неполноправных граждан (клиентов).
 Патрон — в социологии одна из сторон определённого типа взаимоотношений между людьми (патроната).
 Патрон (, ) — хозяин, начальник, босс.

Персоналии 
 Патрон — эпикуреец, глава школы Эпикура («Сада») в 70 — 51 гг до н. э..

Животные 
 Патрон — украинская собака-сапёр.

См. также 
 Патроны — посёлок, Иркутский район, Иркутская область.
 Патронит — минерал.
 Патронник
 Патроновка
 Патронташ